El Club (anteriormente llamado El Club en el 13), es un programa de televisión infantil transmitido desde 2006 por Canal 13, derivado del Club Disney, este programa se
transmitía los sábados y domingos, antes de Cubox, actualmente de lunes a viernes, en este bloque antes llamado El club en el 13 se transmitían series de Disney como:

Programas de Disney 

 Art Attack
 Dinosaurios
 Yin Yang Yo!
 Dave, el bárbaro
 Jake Long, el dragón occidental
 El Show del Ratón
 Kim Possible
 Actualidad 
Como anteriormente dicho, este bloque se emite de lunes a viernes al mediodía, transmitiendo programas del bloque infantil Cubox. En la cual, también se emiten series animadas chilenas.

 Villa Dulce Pulentos Diego y Glot Los Simpson''

Programas de televisión de Chile
Programas de televisión infantiles de Chile